

Cinema
 Native Son – film del 1951 diretto da Pierre Chenal
 Paura  (The Native Son) – film del 1986 diretto da Jerrold Freedman
 Native Son – film del 2019 diretto da Rashid Johnson

Letteratura
 Paura (Native Son) – romanzo del 1940 di Richard Wright